Норвежский музей ледников () — музей ледников около деревни Фьярланд () в коммуне Согндал, фюльке Согн-ог-Фьюране, в Норвегии. В 1991 году музей открылся для публичного посещения, он расположен на территории национального парка Йостедалсбреен.

Цель музея собирать, создавать и распространять информацию о ледниках и климате.

Здание музея было спроектировано норвежским архитектором Сверре Олафом Феном (). Здание получило престижную Притцкеровскую премию, а также норвежскую архитектурную премию Betongtavlen.

Музей сотрудничает с такими организациями, как: Университет Осло, Бергенский университет, Международное гляциологическое общество, Норвежский полярный институт и другими.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Kulturnett
 Norsk Bremuseum
 Sarner

Музеи Норвегии
Здания и сооружения фюльке Согн-ог-Фьюране